Mózes András (1904–1990) egyháztörténész
 Mózes András (1957) maratonfutó
 Mózes András (1990) színész